Adam Pavlásek era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Dalibor Svrčina ha sconfitto Dmitrij Popko con il punteggio di 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Nikola Milojević (quarti di finale)
  Dmitrij Popko (finale)
  Lorenzo Giustino (secondo turno)
  Facundo Mena (semifinale) 

  Nicolás Jarry (primo turno) 
  Riccardo Bonadio (quarti di finale) 
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno) 
  Michael Vrbenský (primo turno)

Qualificati 

  Geoffrey Blancaneaux (secondo turno, ritirato)
  Emilio Nava (secondo turno)

  Franco Agamenone (primo turno) 
  Adrian Andreev (primo turno)

Wildcard 

  Dalibor Svrčina (campione)
  Martin Krumich (primo turno)

  Toby Kodat (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

TK Sparta Praga Challenger 2021